Résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2011 des Internationaux de France de tennis.

Primes et points

Faits marquants 
 Les vainqueurs de l'édition 2010 du tournoi, Nenad Zimonjić et Daniel Nestor, s'affrontent en demi-finale, eux qui ont décidé de changer de partenaire à la fin de la saison 2010.
 Bob et Mike Bryan,  mondiaux, s'inclinent aux portes de la finale face à Juan Sebastián Cabal et Eduardo Schwank.
 Le Colombien Juan Sebastián Cabal se qualifie en finale du tournoi aux côtés de son coéquipier argentin, alors même qu'il n'avait jamais disputé de tournoi en double sur le circuit ATP.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Double messieurs des Internationaux de France

Tennis en France en 2011
Tennis en mai 2011
Tennis en juin 2011